Лос Хосос има више значења:

 Лос Хосос (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Хосос (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику